Слово може да се отнася за:
 дума;
 реч;
 „буква Слово“ (кирилският аналог е С) - буква от глаголицата;
 Слово (филм) – филм на Карл Теодор Драйер;
 Слово – българско издателство във Велико Търново;
 „Слово“, български вестник от XX век.

Външни препратки 
 Думата „слово“ в различните славянски езици